est une série télévisée d'animation américano-japonaise produite par , ,  et . Basée sur la série de jeux vidéo éponyme, la série a été diffusée du  au  en syndication aux États-Unis.

Deux saisons ont été produites et une troisième saison était prévue, mais la production a été annulée en raison de contraintes budgétaires. Cette série est classée TV-Y7 FV par le .

Synopsis 
Le   et le  sont des scientifiques brillants dans le domaine de la robotique, et travaillent ensemble dans un laboratoire, essayant de faire avancer la science. Un jour, ils créent un prototype extrêmement avancé, mais peu après avoir été activé, il commence à détruire le laboratoire. Le   pense immédiatement que le système de guidage du prototype créé par le  avait personnellement programmé, est la source du problème. Le   conclut qu'ils recommenceraient. Ne supportant pas la situation, le  tente de voler les plans plus tard dans la soirée, mais le   le surprend. Le  réussit tout de même à voler les plans après avoir assommé le  , et s'enfuit vers une zone abandonnée, où il modifie l'ancien prototype de robot, qui devient .

Plus tard, Le   construit  et , des robots avancés technologiquement dotés de personnalités, ainsi que , , et . Le  et  dérobent les robots, reprogrammant les trois derniers qui deviennent ses sbires. Le  tente par la suite de reprogrammer  et  dans son laboratoire, mais  décide de tromper le . Il dit au  que le   a également construit des « super robots guerriers, » et que s(il libère  et , il lui dira comment vaincre ces robots.  utilise ce mensonge ( croyant que les robots ne peuvent pas mentir) pour provoquer une distraction et s'échappe avec . Le   décide de reprogrammer et de transformer  en , qui désormais protège le monde. Cette situation est décrite dans l'épisode 1, intitulé .

Tout au long des épisodes,  contrecarre les différents plans du .

Production 
 est diffusé pour la première fois le samedi matin aux États-Unis, le . Il est rediffusé sur  entre 1999 et 2001. , l'un des producteurs de la série, a redessiné les personnages des jeux vidéo  à des degrés divers. La série avait un budget de  par épisode.

La série est commercialisée sur cassette VHS par  à partir de .

La série est également publiée en deux DVD par  en 2003, épuisés depuis. En 2009,  relance la production de la première partie de la série, mais arrête en 2009.  publie l'ensemble de la série le .

Épisodes

Références

Articles connexes 
  (série d'animation, 2018)

Liens externes 
 
 

Série télévisée créée en 1994
Série télévisée disparue en 1995
Série télévisée américaine des années 1990
Série télévisée japonaise des années 1990
Série d'animation américaine
Série d'animation japonaise
Série télévisée pour la jeunesse
Adaptation de Mega Man
Adaptation d'un jeu vidéo en série télévisée